Sławno, comune del Voivodato di Łódź
Sławno, comune del Voivodato della Pomerania Occidentale
Sławno (comune rurale), comune del Voivodato della Pomerania Occidentale